Матисен () — фамилия. Известные носители:
 Матисен, Ивар (1920—2008) — бывший норвежский спринтер каноист.
 Матисен, Карин (более известна под фамилией Фоссум; род. 1954) — современная норвежская писательница, мастер детективного жанра.
 Матисен, Маркус (род. 1996) — датский футболист.
 Матисен, Оскар (1888—1954) — норвежский конькобежец, многократный чемпион мира и Европы, рекордсмен мира.
 Матисен, Фёдор Андреевич (1872—1921) — русский морской офицер, военный гидрограф и путешественник; член Русского географического общества и Российской Академии наук.
 Матисен, Шарль (1911—1994) — норвежский конькобежец, Олимпийский чемпион, чемпион Европы, рекордсмен мира.